Felipe Anderson Pereira Gomes est un footballeur international brésilien né le  à Santa Maria, District fédéral. Il évolue au poste de milieu de terrain à la Lazio Rome.

Biographie

En club

Santos FC (2010-2013) 
Formé au club, il effectue ses premières apparitions dans l’équipe en tant que titulaire rapidement il devient un atout majeur de son équipe.
Très prometteur il est repéré par plusieurs grand club européen.

Lazio Rome (2013-2018) 
Felipe Anderson s'engage avec la Lazio Rome le  en échange de  d'euros.

West Ham United (depuis 2018) 
Le , il s'engage pour quatre saisons avec West Ham United, contre  d'euros, ce qui fait de lui le joueur le plus cher du club.

En équipe nationale 

Il participe avec l'équipe du Brésil des moins de  au championnat de la CONMEBOL de cette catégorie d'âge en 2013. Lors de la compétition organisée en Argentine, il inscrit un but contre le Venezuela.

Felipe Anderson obtient sa première sélection en équipe du Brésil le , en amical contre le Mexique (victoire 2-0).

En mars 2019, presque 4 ans après sa seule sélection avec le Brésil, il fait son retour dans l'équipe en étant appelé par le sélectionneur Tite, qui lui offre même sa deuxième sélection à l'occasion d'un match amical face au Panama le 23 mars. Il entre en jeu à la place d'Arthur et la rencontre se solde par un match nul (1-1).

Statistiques

Palmarès 
 Vainqueur de la Copa Libertadores en 2011
 Vainqueur de la Recopa Sudamericana en 2012
 Champion de l'État de São Paulo en 2011 et 2012
 Finaliste de la Coupe d'Italie en 2017 avec la Lazio
Vice-champion du Portugal en 2021 avec le FC Porto

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international brésilien
Joueur du Santos FC
Joueur de la Lazio Rome
Joueur du West Ham United FC
Joueur du FC Porto
Naissance dans le district fédéral (Brésil)
Naissance en avril 1993
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2016
Champion olympique brésilien